Diskuskastning för herrar vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 8-9 september.

Medaljörer

Resultat

Kval
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Placering !! Namn !! Nationalitet !! Grupp !! Mark !!  Kast 1 !! Kast 2 !! Kast 3 
|-bgcolor=lightblue
| 1 ||align=left|Ludvík Daněk || align=left|  || B || 64.32 || 64.32 ||  p|| p 
|-bgcolor=lightblue
| 2 ||align=left|Jorma Rinne || align=left|  || B || 62.02 || 62.02 ||p  || p 
|-bgcolor=lightblue
| 3 ||align=left|Géza Fejér || align=left|  ||B  || 61.58 || 61.58 || p ||p  
|-bgcolor=lightblue
| 4 ||align=left|Pentti Kahma || align=left|  || A || 61.24 || 58.50 || 61.24 || p
|-bgcolor=lightblue
| 5 ||align=left|Ricky Bruch || align=left|  || A ||61.24  || 61.24 || p || p 
|-bgcolor=lightblue
| 6 ||align=left|Jay Silvester || align=left|  || A || 61.20 || 58.98 ||  61.20||  p
|-bgcolor=lightblue
| 7 ||align=left|Ferenc Tégla || align=left|  || A || 60.60 || 60.60 || p || p 
|-bgcolor=lightblue
| 8 ||align=left|János Murányi || align=left|  || B || 60.34 || 54.42 || 60.34 || p 
|-bgcolor=lightblue
| 9 ||align=left|Silvano Simeon || align=left|  || B || 59.78 || 58.38 || 59.78 || p 
|-bgcolor=lightblue
| 10 ||align=left|Tim Vollmer || align=left|  || A || 59.60 || 59.60 || p || p 
|-bgcolor=lightblue
| 11 ||align=left|Namakoro Niaré || align=left|  || A || 59.38 || 59.38 || p || p 
|-bgcolor=lightblue
| 12 ||align=left|Detlef Thoritch || align=left|  ||A  || 59.36 || 59.36 || p || p 
|-bgcolor=lightblue
| 13 ||align=left|John Powell || align=left|  || B || 59.30 || 54.94 || 59.30 || p 
|-bgcolor=lightblue
| 14 ||align=left|Les Mills || align=left|  || A || 59.22 || 59.22 || p || p 
|-
| 15 ||align=left|Klaus-Peter Hennig || align=left|  || A || 58.64 || 55.32 || x || 58.64 
|-
| 16 ||align=left|Dirk Wippermann || align=left|  || B || 58.10 || 56.42 || 58.10 || 57.96 
|-
| 17 ||align=left|Hein-Direck Neu || align=left|  || A || 58.10 || 56.36 || 58.10 ||  x
|-
| 18 ||align=left|Zdravko Pečar || align=left|  || B || 57.84 || x || 57.84 || 53.52 
|-
| 19 ||align=left|Bill Tancred || align=left|  || B || 57.24 || x || 55.86 || 57.24 
|-
| 20 ||align=left|Robin Tait || align=left|  || B || 56.60 || 56.60 || 55.88 ||x  
|-
| 21 ||align=left|Ain Roost || align=left|  || A || 56.58 || 56.58 || 55.48 || x 
|-
|22 ||align=left|Hartmut Losch || align=left|  || B || 56.64 || 56.64 || x || 56.28 
|-
|23 ||align=left|Erlendur Valdimarsson || align=left|  || B || 55.38 || 55.38 || 55.16 ||  53.26
|-
| 24 ||align=left|John Watts || align=left|  || A || 53.86 || 53.48 ||  x|| 53.86
|-
| 25 ||align=left|Kaj Andersen || align=left|  || A || 53.52 || x || 51.60 || 53.52
|-
| 26 ||align=left|Praveen Kumar || align=left|  ||  B|| 53.12 || 52.58 || 53.12 || 51.58 
|-
| 27 ||align=left|Heimo Reinitzer || align=left|  || B || 52.56 || x || 52.32 || 52.56 
|-
| 28 ||align=left|Said Farouk Al-Turki || align=left|  || A || 33.78|| x || 33.78 || x 
|-
| - ||align=left|Armando de Vincentis || align=left|  || A || NM || x || x || x 
|-
| - ||align=left|Stoyan Slavkov || align=left|  || A || DNS  
|-
|-  ||align=left|Julio Bequer || align=left|  || B || DNS  
|-
| - ||align=left|Joussef Nagui Assad || align=left|  || B || DNS 
|-
| - ||align=left|Noel Matouba || align=left|  || B || DNS  
|-
|}

FinalKey''':  p = giltigt; x = ogiltigt; NM = ingen notering; DNS = Startade inte

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972